Cagliari – comuna italiana da Sardenha
 Cagliari Calcio – clube de futebol italiano
 Cagliari (província) – província italiana da Sardenha

Desambiguações de topônimos